Шари́ф — фамилия, имя, а также термин.

Титул 
 Шариф (, шериф) — почётный титул мусульман, передаваемый по наследству.

Фамилия 
 Шариф, Азиз Али оглы (1895—1988) — азербайджанский советский литературовед, критик и переводчик.
 Шариф, Захид (род. 1967) — пакистанский хоккеист на траве.
 Шариф, Мершад (род. 1952) — французский, ранее иранский шахматист, международный мастер (1975).
 Шариф, Наваз (род. 1949) — пакистанский политик и бизнесмен, четырежды премьер-министр Пакистана.
 Шариф, Омар (1932—2015) — голливудский актёр египетского происхождения.
 Шариф, Рахиль (род. 1956) — генерал пакистанских вооружённых сил.
 Шариф, Шаббир (1943—1971) — пакистанский военный, погибший во время третьей индо-пакистанской войны.
 Шариф, Шахбаз (род. 1950) — пакистанский политик, главный министр провинции Пенджаб (с 2009).

Имя 
 Абу Бакр Шариф уль-Хашим — основатель султаната Сулу.

Псевдоним 
 Шариф — сценический псевдоним певца Шарипа Умханова.

См. также 
 
 Аш-Шариф